Budweiser (in tedesco ) è un aggettivo tedesco che si riferisce alla città ceca di České Budějovice (in tedesco Budweis). 

È anche il nome di tre differenti marchi di birra:
 la Budweiser, dagli Stati Uniti; 
 la Budweiser Budvar, dalla Repubblica Ceca;
 la Budweiser Bier Bürgerbräu, dalla Repubblica Ceca.